Kamohelo Mokotjo (Odendaalsrus, 11 maart 1991) is een Zuid-Afrikaans voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij kreeg in december 2016 ook het Nederlands staatsburgerschap.

Carrière
In de zomer van 2009 werd Mokotjo door Feyenoord overgenomen van het Zuid-Afrikaanse Supersport United FC. Hij werd direct verhuurd aan SBV Excelsior, waar hij een jaar lang ervaring opdeed in de Jupiler League en promotie naar de Eredivisie bewerkstelligde via de play-offs.

Na afloop van zijn eerste seizoen in dienst van SBV Excelsior werd Mokotjo uitgeroepen tot regionaal talent van het Jaar. Met ingang van het seizoen 2010/2011 haalde trainer Mario Been hem naar de eerste selectie van Feyenoord, waar hij rugnummer 15 droeg.

Hij debuteerde voor Feyenoord als basisspeler in de na penalty's verloren KNVB beker-wedstrijd thuis tegen Roda JC op 22 september 2010. In mei 2013 tekende Mokotjo voor drie seizoenen bij eredivisionist PEC Zwolle.

Bij zijn officiële debuut voor PEC Zwolle had hij een groot aandeel in de overwinning op uitgerekend zijn oude werkgever, Feyenoord. Tegen Heracles Almelo scoort hij een week later zijn eerste goal in de eredivisionist. Op 21 april 2014 won hij met PEC Zwolle de KNVB beker. In de finale werd AFC Ajax met 5-1 verslagen.

Na één seizoen in Zwolle maakte hij op 8 augustus 2014 de overstap naar FC Twente. Na drie seizoen in Twentse dienst vervolgde Mokotjo in de zomer van 2017 zijn loopbaan in Engeland bij Brentford FC. In 2020 ging hij naar FC Cincinnati.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Op 11 september 2012 debuteerde Mokotjo voor Zuid-Afrika in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Mozambique (2 – 0 winst). In 2013 speelde Mokotjo tegen Spanje in een oefenwedstrijd zijn tweede interland. In deze wedstrijd gaf Mokotjo een assist op Bernard Parker die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Erelijst
Met  PEC Zwolle

Zie ook
 Spelers van SBV Excelsior
 Lijst van spelers van Feyenoord
 Lijst van spelers van PEC Zwolle

Externe links
  Profiel en statistieken van Kamohelo Mokotjo op vi.nl
  Profiel en statistieken van Kamohelo Mokotjo op transfermarkt.co.uk

Zuid-Afrikaans voetballer
Nederlands voetballer